Saint-Avé (en bretó Sant-Teve) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 9.883 habitants. El 23 de març de 2005 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg. A l'inici del curs 2007 el 14% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Gwened